Atieno ist der Familienname folgender Personen:

 Nicole Atieno (* 1997), deutsches Model
 Taiwo Atieno (* 1985), kenianischer Fußballspieler